's est un terme utilisé en anglais et en néerlandais, formé d'une apostrophe suivie de la lettre s.

Linguistique

Anglais 
«  » est utilisé en anglais dans les cas suivants :
 comme suffixe du génitif dans les noms et phrases nominales ;
 comme  des mots «  » et «  » ;
 comme suffixe du pluriel, pour les chiffres, les lettres et les sigles ;
 comme hypercorrection de ce suffixe ; souvent rencontrée dans les noms de magasins, elle est connue comme (littéralement : « apostrophe d'épiciers »).

Néerlandais 
«  » est utilisé en néerlandais comme contraction de , génitif de l'article défini . Il n'est plus utilisé en dehors de locutions fixes, par exemple dans des noms de lieux (, nom néerlandais de Bois-le-Duc).

Annexes

Sujets proches 
 Apostrophe
 S
 -s
 'd
 're
 't
 've

Références